Siervas de Jesús puede referirse a uno de los siguientes institutos de vida consagrada femeninos de la Iglesia católica:

Agustinas Siervas de Jesús y María, congregación religiosa fundada por Maria Teresa Spinelli en Frosinone (Italia) en 1821;
Fieles Siervas de Jesús, instituto secular fundado por Andrés Basset y Mercedes Ricaurte en Bogotá, en 1938;
Hermanas Siervas de Jesús, congregación religiosa fundada por Eleonora Motylowska en Varsovia (Polonia) en 1888;
Siervas de Jesús de la Caridad, congregación religiosa fundada por María Josefa Sancho en Bilbao (España) en 1874;
Siervas de Jesús en la Eucaristía, congregación religiosa fundada por Jurgis Matulaitis en Vilna en 1923;
Siervas de Jesús-María, congregación religiosa fundada por Éléonore Potvin y Alexis-Louis Mangin en Canadá en 1890;
Siervas de Jesús Sacerdote, instituto secular fundado por Luiz Fernandes Pisetta en Riberao Preto (Brasil) en 1950;
Siervas de Jesús Sacramentado, congregación religiosa fundada por María Benita Arias en Buenos Aires en 1876;
Siervas de Jesús Sacramentado de Guadalajara, congregación religiosa fundada por Silviano Carrillo Cárdenas en Ciudad Guzmán (México) en 1904;
Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento, antiguo nombre de la congregación religiosa de las Siervas de la Eucaristía;
Siervas de Jesús de Venezuela, congregación religiosa fundada por Carmen Rendiles Martínez en Caracas en 1965.